„Procznyj” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty rosyjskiej (radzieckiej) marynarki wojennej:
 „Procznyj” – niszczyciel typu Sokoł z końca XIX wieku (ex-„Jastreb”)
 „Procznyj” – pierwotnie niemiecki niszczyciel Z20 „Karl Galster” typu 1936 z okresu II wojny światowej, po wojnie radziecki „Procznyj”

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy rosyjskich i radzieckich okrętów